Подврх (Самобор)
 Манастир Подврх